Фёдор Шперк:* Шперк, Фёдор Андреевич (1808—1858) — энтомолог и минералог.
 Шперк, Фёдор Эдуардович (1872—1897) — публицист, литературный критик, философ, поэт. Примечания